Уильям де Вески (; 19 сентября 1245 — 19 июля 1297) — английский аристократ, 1-й барон Вески. В молодости участвовал во Второй баронской войне на стороне оппозиции, но позже получил прощение. После смерти старшего брата Джона в 1289 году унаследовал обширные земли в Северной Англии и Шотландии, к которым в 1290 году добавилось наследство Маршалов в Англии и Ирландии. В 1290—1294 годах был лордом-юстициарием Ирландии, в 1290—1292 годах претендовал на корону Шотландии в ходе «Великой тяжбы». Участвовал в завоевании Эдуардом I Уэльса.

Биография 
Уильям де Вески принадлежал к старинному и влиятельному роду. По мужской линии он был праправнуком Юстаса Фиц-Джона, одного из крупнейших магнатов Северной Англии в царствование Генриха Боклерка, и его сородичами являлись графы Линкольн из младшей ветви рода Ласи. По женской линии Уильям происходил в третьем поколении от короля Шотландии Уильяма Льва. Он был вторым сыном Уильяма де Вески и его второй жены леди Агнес де Феррерс, дочери Уильяма де Феррерса, 5-го графа Дерби, и родился 19 сентября 1245 года. После смерти отца в 1253 году старшему из братьев, Джону, достались семейные владения, включавшие феодальную баронию в Нортумберленде с центром в замке Алник и обширные земли в Йоркшире. Известно, что в 1260 году Уильям-младший основал в Килдэре в Ирландии аббатство францисканцев. Во время Второй баронской войны он примкнул к оппозиции и в 1265 году оборонял Глостерский замок от принца Эдуарда (впоследствии короля Эдуарда I). Позже де Вески перешёл на сторону короля и получил прощение. Уильям участвовал в походах в Уэльс 1277 и 1282 годов, в 1285 году был назначен смотрителем лесов к северу от Трента.

После смерти своего бездетного брата Джона в 1289 году Уильям унаследовал фамильные владения в Англии и Шотландии, а после смерти матери 11 мая 1290 года — обширные земли в Ирландии, включая графство Килдэр с замками Килдэр и Ратанган, и ряд поместий в Англии (это было наследство его прадеда Уильяма Маршала, 1-го графа Пембрук). Между 1289 и 1292 годами он был назначен констеблем замка Скарборо, в 1289 году стал одним из двух (наряду с Энтони Беком, епископом Дарема) послов Эдуарда I в Шотландии. В 1290 году де Вески основал ещё одно аббатство недалеко от Килдэра — на этот раз для кармелитов.

В это время в Шотландии начался династический кризис. После смерти короля Александра III (1289) и его внучки, королевы Маргарет Норвежской Девы (1290), не осталось общепризнанного наследника. О своих претензиях на корону заявили четырнадцать человек — лордов Англии и Шотландии и правителей с континента; в их числе оказался и Уильям де Вески, поскольку его бабка Маргарет была внебрачной дочерью короля Уильяма Льва. Судьба шотландского престола должна была решиться в ходе судебного процесса, получившего название «Великая тяжба». Впрочем, барон, по-видимому, не имел больших надежд на успех, из-за чего не поехал в суд сам, а в 1292 году отозвал свои претензии. В конце концов, королём стал Джон Балиоль.

12 сентября 1290 года, вскоре после получения ирландского наследства, Уильям стал лордом-юстициарием Ирландии. На этой должности он должен был получать 500 фунтов жалованья в год и отсрочку платежей по всем старым долгам. Местные бароны жаловались на де Вески королю, из-за чего в декабре 1293 года была сформирована специальная комиссия; Уильяму пришлось ездить в Англию, чтобы оправдаться. В 1294 году произошёл конфликт с сэром Джоном Фицтомасом, 4-м лордом Оффали, связанный с претензиями двух баронов на влияние в Коннахте. По словам сэра Джона, де Вески обвинял короля в трусости, проявленной во время осады замка Кенилуэрт в 1266 году, и готовил мятеж. Уильям привлёк лорда Оффали к суду в Дублине за клевету. Эдуард I пригласил обоих в Вестминстер, сэр Джон не явился, и рассмотрение дела было перенесено в парламент, созванный в августе 1295 года. Там Оффали полностью подчинился воле короля. В результате этой истории де Вески потерял должность лорда-юстициария (в июне 1294 года), но сохранил доверие монарха. В парламент 1295 года он был приглашён лично, и это событие считается началом истории баронии Вески.

Уильям получил старую должность смотрителя лесов за Трентом. Его позиции в Ирландии так и не были восстановлены; к тому же де Вески передал королю свои земли в Килдэре в обмен на прощение долгов и получил их обратно как пожизненное держание (1297 год). Его владения в Йоркшире таким же образом были переданы епископу Дарема и получены обратно. В декабре 1295 года Уильям отправился на службу в Гасконь. В 1296 году он вернулся в Англию и вскоре после этого умер во время подготовки к очередной кампании на континенте.

Семья и наследство 
Уильям де Вески был женат на Изабелле Перитон, дочери Адама Перитона и вдове Роберта де Уэллса. В этом браке родился только один сын Джон, умерший при жизни отца в 1295 году. У Уильяма был внебрачный сын, носивший то же имя. В последние годы жизни барон сосредоточил свои усилия на том, чтобы закрепить за бастардом семейные владения; по этой причине Уильям-старший был подчёркнуто лоялен короне, когда многие другие лорды во главе с Роджером Биго, 5-м графом Норфолк, высказывали своё недовольство. Он завещал сыну земли в Йоркшире, а замок Алник передал епископу Дарема, обязав его отдать крепость Уильяму-младшему, когда тот станет совершеннолетним. Благодаря этим мерам юный де Вески постепенно сосредоточил в своих руках существенную часть семейных владений и заседал в парламенте как лорд. Уильям-младший погиб при Баннокберне в 1314 году, не оставив детей. После этого земли Вески перешли к Гилберту Атону, 1-му барону Атон.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Англии
Участники «Великой тяжбы»